Głuchowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Głuchowo, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Głuchowo, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Głuchowo, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Głuchowo, village du powiat de Kościan
 Głuchowo, village du powiat de Poznań 
 Głuchowo, village du powiat de Szamotuły